Yttersjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Yttersjön (Håcksviks socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun,  (21,7 ha)
Yttersjön (Undenäs socken, Västergötland), sjö i Karlsborgs kommun, 
Yttersjön (Risinge socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun,  (8,18 ha)
Yttersjön (Skedevi socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun,  (1,28 km²)
Yttersjön, Hälsingland, sjö i Söderhamns kommun,  (10,3 ha)
Yttersjön (Hede socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (47,1 ha)
Yttersjön (Tännäs socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (24 ha)
Yttersjön (Vemdalens socken, Härjedalen), sjö i Härjedalens kommun,  (79,6 ha)
Yttersjön, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (7,71 ha)
Yttersjön (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun,  (1,37 km²)
Yttersjön (Lövångers socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (14 ha)
Yttersjön (Umeå socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun,  (25,3 ha)
Yttersjön (Dorotea socken, Lappland), sjö i Dorotea kommun,  (65,9 ha)
Yttersjön (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun,  (5,06 ha)

Se även
Yttersjö, ort i Umeå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn